Seznam občin departmaja Nièvre zajema 312 občin.

(CAN) Communauté d'agglomération Val de Loire - Val de Nièvre, ustanovljena leta 2003.

Nièvre